Кевин Боннет (род. 31 января 1983, Руан) — французский музыкант, более известен как Keen’V ранее Keen V. Он сделал прорыв с синглом «J’aimerais trop» в 2011 году, достигнув 3 места во французском чарте.

Дискография

Альбомы

Синглы 

*Не появился в официальном бельгийском ультра топе 50, а в Ultratip. Положение в таблице выше фактическое Ultratip плюс 50 дополнительных позиций.

Награды 
В радиостанции NRJ, музыкальная премия 2012 он получил награду за «Франкоязычное открытие года».

Примечания

Ссылки 
 

Артисты, известные под псевдонимами
Исполнители дэнсхолла